Bikram Shah hace referencia a:
Dipendra Bir Bikram Shah, rey de Nepal.
Mahendra Bir Bikram Shah, rey de Nepal.
Prithvi Bir Bikram Shah, rey de Nepal (1881-1911).
Tribhuvan Bir Bikram Shah, rey de Nepal.